Karl Raddatz ist der Name folgender Personen:
* Karl Raddatz (Politiker) (1904–1970), deutscher KPD-Funktionär, Generalsekretär der VVN
 Karl Raddatz (Verwaltungsjurist) (1927–2010), deutscher Verwaltungsjurist, Oberstadtdirektor von Herne

Siehe auch:
 Carl Raddatz (1912–2004), deutscher Schauspieler